Jean Dotto, un ciclista francés
 Luca Dotto, un nadador italiano especializado en pruebas de estilo libre